Ю́рий Па́влович Его́ров: Егоров, Юрий Павлович (1920—1982) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Егоров, Юрий Павлович (1923—1996) — советский и украинский учёный.
 Егоров, Юрий Павлович (род. 1940) — советский и украинский архитектор.